Монастирський цвинтар (Кременець)
 Монастирський цвинтар (Тернопіль)